

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Bytyń – część miasta Złocieniec 
 Bytyń – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska 
 Bytyń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz
 Bytyń – część wsi Marcinkowice w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno

Zobacz też 
 Bytyń Wielki
 Bytyń Mały
 Jezioro Bytyńskie